Norsk har flere betydninger:

 Norsk (sprog) – det norske sprog.
 Nordmænd – personer fra Norge.
 Norge – tilhørende Norge.